De Grand Prix-wegrace van Indonesië 2022 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 20 maart 2022 op het Mandalika International Street Circuit in Centraal-Lombok, Indonesië.

Uitslag

MotoGP 
De race werd ingekort van 27 naar 20 ronden vanwege zorgen om de baanomstandigheden. Marc Márquez startte de race niet na een crash in de warm up, waardoor hij een hersenschudding opliep.

Moto2 
De race werd ingekort van 25 naar 16 ronden vanwege zorgen om de baanomstandigheden. Barry Baltus startte de race niet omdat hij tijdens de kwalificatie een polsblessure opliep bij een crash.

Moto3

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Indonesië